Jarres ist der Familienname folgender Personen

 Jürgen D. Kruse-Jarres (* 1937), deutscher Mediziner
 Karl Jarres (1874–1951), deutscher Politiker (Deutsche Volkspartei) in der Weimarer Republik